Diacyclops yezoensis – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1953 roku przez japońskiego biologa ItoTak.

Bibliografia 
 Walter, T. Chad (2015). Diacyclops yezoensis (ItoTak, 1953). In: Walter, T.C. & Boxshall, G. (2015). World of Copepods database. World Register of Marine Species

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1953 roku